Kapice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kapice, village du powiat de Łuków, dans la voïvodie de Lublin
 Kapice, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Kapice, village du powiat de Świdwin, dans la voïvodie de Poméranie occidentale